Amphictene är ett släkte av ringmaskar. Amphictene ingår i familjen Pectinariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphictene